Bild+Funk ist eine wöchentlich erscheinende klassische Programmzeitschrift mit einem herausnehmbaren Radioprogramm, herausgegeben von der Gong Verlag GmbH, die zur Funke Mediengruppe, ehemals WAZ-Gruppe, gehört. Die wöchentliche Auflage der Bild+Funk beträgt , davon 85.660 im Abonnement. Der Einzelpreis beträgt 1,80 € (Stand Januar 2017), Chefredakteur war 2002 bis 2014 Carsten Pfefferkorn. Im August 2014 übernahm Christian Hellmann die redaktionelle Verantwortung.

Geschichte 
Bild+Funk erschien ab 1951 zunächst im Burda Verlag, wurde aber 1996 gegen Anteile an Super TV an den Gong Verlag abgegeben. Seitdem erscheint die Zeitschrift als Schwestertitel von Gong und der später wieder zurück übernommenen Super TV. Bis auf den Umschlag und das Impressum sind Gong und Bild+Funk identisch.

Weblinks 
 Onlinepräsenz der Bild+Funk

Einzelnachweise 

Programmzeitschrift
Publikumszeitschrift (Deutschland)
Ersterscheinung 1951
Funke Mediengruppe